16-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 8 по 20 августа 2017 года в Северной Ирландии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1998 года. Победу во второй раз одержала сборная Испании.

По итогам турнира были определены пять участников от Европы на чемпионат мира 2018 года среди девушек до 20 лет.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — британское летнее (UTC+1).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Плей-офф за выход на чемпионат мира

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2017 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Великобритании
Спорт в Северной Ирландии
Спорт в Великобритании в 2017 году
Август 2017 года
Чемпионаты Европы в 2017 году
Международные соревнования по футболу в Северной Ирландии